Deze pagina toont een chronologisch en gedetailleerd overzicht van de interlands die het Fins voetbalelftal speelde in de periode 1910 – 1919.

Interlands

1910
Geen interlands gespeeld

1911

1912

1913
Geen interlands gespeeld

1914

1915
Geen interlands gespeeld

1916
Geen interlands gespeeld

1917
Geen interlands gespeeld

1918
Geen interlands gespeeld

1919

1910
F